Prvenstvo Nogometnog saveza općine Split u sezoni 1972./73. je predstavljalo ligu 4. ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 11 klubova, a ligu je osvojio Uskok iz Klisa.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 11. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (12. – 22. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica 

 Izvori:

Povezani članci 
 Dalmatinska nogometna liga – Južna skupina 1972./73.
 Dalmatinska nogometna liga – Sjeverna skupina 1972./73.
 Nogometno prvenstvo otoka Hvara 1973.

Izvori 
 
 Duško Marović, Andrija Križević-Drina: Šest decenija Nogometnog saveza općine Split : 1920 - 1980, Split, 1980. str. 87 
 Jurica Gizdić: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010., , str. 75 
 Jurica Gizdić: NK Omladinac : 100 godina baluna u Vranjicu, Vranjic, 2014.,  
 Jurica Gizdić: 80 godina kliškog Uskoka, Klis, 2010., , str. 58-59 
 Jurica Gizdić: Od Kolektivca do Postira sardi : 1948. – 2008., Postira, 2008.,  
 Jurica Gizdić: NK Dugopolje 1952. – 2002. : 50 godina nogometa u Dugopolju, Dugopolje, 2002., , str. 45-46 
 Marinko Perić: Povijest sporta Cetinske krajine, Sinj, 1989, str. 180 
 nk-oskotok.bloger.index.hr, NK OSK Otok - Sezone OSK-a kroz povijest (SFRJ) , objavljeno 9. lipnja 2011., pristupljeno 29. listopada 2017. 
  

1972-73
Split
1972-73 Split